

Cinema 
 The Last Rose of Summer – film del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Last Rose of Summer – film del 1920 diretto da Albert Ward
 The Last Rose of Summer – film del 1920 prodotto dalla J.R. Bray Studios
 The Last Rose of Summer – film del 1937 diretto da James A. FitzPatrick

Letteratura
 The Last Rose of Summer – poesia di Thomas Moore

Musica
 The Last Rose of Summer – brano musicale